TMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Termez (Uzbekistan)